Ранчо Нуево Сомбререте има више значења:

 Ранчо Нуево Сомбререте (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Нуево Сомбререте, Лас Карерас (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику